"The Motto" (canção de Drake) – canção lançada em 2011
"The Motto" (canção de Tiësto) – canção lançada em 2021

Desambiguação